I bitwa pod Syrtą – 17 grudnia 1941
 II bitwa pod Syrtą – 21 marca 1942